Plusieurs partis politiques allemands se sont revendiqués du communisme au cours de l'histoire :

 le Parti communiste d'Allemagne, fondé en 1918-19 et disparu en 1956 ;
 le Parti communiste ouvrier d'Allemagne, fondé en 1920 ;
 le Parti communiste d'Allemagne - opposition, fondé en 1928-29 ;
 le Parti socialiste unifié d'Allemagne, fondé en 1946 et disparu en 1989, parti dirigeant de l'Allemagne de l'Est ;
 le Parti communiste allemand, fondé en 1968 en Allemagne de l'Ouest ;
 le Parti communiste d'Allemagne/Marxistes-léninistes, fondé en 1968 et disparu en 1986 ;
 le Parti marxiste-léniniste d'Allemagne, fondé en 1982 ;
 le Parti communiste d'Allemagne, fondé en 1990.